Con il termine scrittura ci si può riferire a:

 scrittura – mezzo di comunicazione che sfrutta tracce o marchi visibili e permanenti incisi, impressi o disegnati su una superficie;
 sistema di scrittura – insieme di segni grafici che rappresentano una lingua, ad esempio:
 logografie, sillabari, abugida, abjad o alfabeti,
 forme non propriamente "scritte" come il codice Morse, l'alfabeto Braille e anche la notazione musicale,
 varie crittografie e codici, la dattilografia, la stenografia, la tipografia e anche la codifica di caratteri informatica (ASCII, Unicode ecc.);
 calligrafia – l'arte della scrittura con riferimento  
 al suo aspetto (scrittura maiuscola o minuscola, bustrofedica o speculare, sinistrosa o destrorsa),
 alla sua storia (scrittura corsiva romana, scrittura gotica, scrittura carolina ecc.) e distribuzione geografica (scrittura ieratica, calligrafia islamica e arabesco, calligrafia cinese ecc.),
 allo stile grafico dei caratteri tipografici;
 grafologia – caratteristiche della scrittura personale e loro interpretazione;
 letteratura – componimento letterario prodotto da uno scrittore e il suo stile. In senso lato comprende qualsiasi testo, anche professionale, giornalistico, accademico o tecnico, con o senza un autore specifico;
 scrittura contabile – nella contabilità, strumento amministrativo che documenta la gestione di un'azienda;
 scrittura creativa – espressione moderna per restringere il campo della letteratura alla scrittura di un romanzo, racconto, poesia o poema. Teoricamente vi rientra anche la scrittura per il cinema (sceneggiatura) e il teatro (dramma); 
 scrittura privata – nel diritto, qualsiasi documento, di origine non pubblica;
 scrittura teatrale – oltre all'aspetto letterario (dramma), può indicare anche uno specifico contratto di lavoro, o una "locazione d'opera", che lega un artista, o una compagnia d'artisti, a un impresario teatrale;
 Sacra Scrittura – la Bibbia, il testo sacro per il Cristianesimo e la religione ebraica. Molte altre religioni hanno le proprie Sacre Scritture.
 Scrittura. Rivista di problemi grafologici